Atemelia är ett släkte av fjärilar som beskrevs av Herrich-Schäffer 1853. Atemelia ingår i familjen spinnmalar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Spinnmalar
Atemelia